Мур () — англомовне прізвище.

Відомі носії прізвища

А 
 Арч А. Мур (; 1923—2015) — американський політик-республіканець.

Б 
 Барінгтон Мур (; 1913—2005) — американський соціолог і політолог.
 Боббі Мур (; 1941—1993) — англійський футболіст, захисник.
 Брендан Мур (;  1972) — англійський професіональний рефері зі снукеру.

В 
 Вільям Мур (;  1947) — британський велогонщик, олімпійський медаліст (1972).
 Волтер Мур (; 1984) — гаянський футболіст, захисник.

Г 
 Гарольд Емері Мур (; 1917—1980) — американський ботанік, відомий роботами по систематиці рослин родини пальмових.
 Генрі Спенсер Мур (; 1898—1986) — британський художник та скульптор.
 Гері Мур (;  1952) — музикант з Британських островів.
 Гордон Мур (;  1929) — американський інформатик, бізнесмен, співзасновник компанії Intel.
 Грейс Мур (; 1898—1947) — американська оперна співачка сопрано та кіноакторка.

Д 
 Дан Мур (1914—1978) — псевдонім українського поета, культурного діяча Данила Муринки.
 Демі Мур (, уроджена — Демі Джин Ґайнз, ;  1962) — американська акторка.
 Джеймс Мур (1978) — ірландський боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Джеральд Мур (; 1899—1987) — британський піаніст та концертмейстер.
 Джессіка Мур (;  1990) — колишня професійна австралійська тенісистка.
 Джоді Мур (;  1976) — австралійська порноакторка.
 Джон Мур (;  1959) — американський письменник.
 Джонас Мур (; 1617–1679) — британський науковець.
 Джордж Мур (; 1873—1958) — англійський філософ.
 Джуліанн Мур (;  1960) — американська акторка.
 Дікі Мур (; 1931—2015) — канадський хокеїст.
 Домінік Мур (;  1980) — канадський хокеїст.

Е 
 Едвард Форрест Мур (; 1925—2003) — американський математик.
 Едріенн Мур (;  1980) — американська акторка.
 Енн Мур (;  1950) — британська вершниця, олімпійська медалістка (1972).
 Ештон Мур (, уроджена — Бріттані Ребхолз, ;  1976) — американська порноакторка.

І 
 Ітуан Мур (;  1989) — американський баскетболіст, захисник.

К 
 Кетрін Люсіль Мур (; 1911—1987) — американська письменниця у жанрі наукової фантастики та фентезі.
 Крейг Мур (;  1975) — колишній австралійський футболіст, захисник збірної Австралії.
 Крісті Мур (;  1945) — ірландський фольк-співак, автор пісень та гітарист.

Л 
 Лео Мур (; 1889 — 1938) — російський і радянський сценарист, кінорежисер.
 Ліам Мур (;  1993) — англійський футболіст, захисник.

М 
 Майкл Мур (;  1954) — американський письменник, кінорежисер і політичний активіст.
 Майя Мур (;  1989) — американська баскетболістка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Маріанна Мур (; 1887—1972) — американська поетеса, представниця модернізму.
 Менді Мур (;  1984) — акторка, співачка.
 Мері Тайлер Мур (; 1936—2017) — американська акторка, комедіантка, співачка і продюсер.

О 
 Оуен Мур ( 1886—1939) — американський актор кіно ірландського походження.

П 
 Патрік Мур (; 1923—2012) — британський астроном-аматор, письменник, популяризатор науки, радіо і телеведучий.

Р 
 Річ Мур (;  1963) — американський режисер анімації.
 Роджер Мур (;  1927) — англійський актор, благодійник і філантроп.

С 
 Скотті Мур (;  1931) — американський гітарист.
 Станфорд Мур (; 1913—1982) — американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1972).

Т 
 Тед Мур (; 1914—1987) — південноафриканський кінооператор.
 Террі Мур (;  1958) — канадський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Терстон Мур (;  1958) — американський музикант і композитор.
 Томас Мур (; 1779—1852) — ірландський поет.
 Том Мур ; 1920—2021) — офіцер Британської армії, учасник Другої світової війни, благодійник.
 Тоні Мур (;  1978) — американський художник, працює переважно в жанрі хорор та наукова фантастика.

Ф 
 Фредерік Мур (; 1830—1907) — британський ентомолог, лепідоптеролог.

Ч 
 Чарльз Мур (; 1820—1905) — австралійський ботанік.
 Чарльз Мур (; ?) — океанограф та капітан-яхтсмен.
 Чарльз Мур (; 1929—2020) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

Ш 
 Шимар Мур (;  1970) — американський актор.

Інше 
 Клан Мур (шотл. — ) — один з гірських кланів Шотландії.